

Cinema 
Il complotto (Le complot) – film del 1973 diretto da René Gainville

Letteratura 
 Il complotto – romanzo di Nikolay Spasskiy, Segretissimo n.1 fuori collana
 Il complotto – libro di Franco Servello del 1976
 Il complotto (The Conspiracy) – romanzo di K.A. Applegate del 1999 della serie Animorphs

Fumetti 
 Il complotto: la storia segreta dei Savi di Sion – graphic novel di Will Eisner del 2005

Televisione 
Il complotto (The Lottery) – film per la televisione del 1996 diretto da Daniel Sackheim  
 Il complotto  (Joe Must Go) – episodio della prima stagione di 100 Centre Street
 Il complotto – episodio di Baldios - Il guerriero dello spazio
 Il complotto – episodio della sedicesima stagione di Casa Vianello
 Il complotto  (Die Verschwörung) – episodio della quarta stagione de Il commissario Rex
 Il complotto – episodio di Cyborg 009
 Il complotto  (Ambush) – episodio della sesta stagione di The Dead Zone
 Il complotto – episodio della seconda stagione di Dollhouse
 Il complotto – episodio di Ken il guerriero
 Il complotto  (The Frame) – episodio di Missione Impossibile
 Il complotto  (The Conspiracy) – episodio della ottava stagione di Matlock
 Il complotto  (Arrested Development) – episodio della decima stagione di NYPD - New York Police Department
 Il complotto – episodio di Rocky Joe
 Il complotto  (Das Komplot) – episodio della tredicesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11